2 miejscowości w Polsce: 
 Borów-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Gorzków 
 Borów-Kolonia – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel